Goodrich kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Goodrich (Michigan)
Goodrich (North Dakota)
Goodrich (Texas)

Een bedrijf:
BFGoodrich, een Amerikaans chemieconcern, vooral bekend van autobanden